Емельяшевка:

 Емельяшевка — река в Свердловской области.
 Емельяшевка — деревня в Таборинском районе Свердловской области.